Это дискография английского альтернативного рок-певца Моррисси. С момента распада The Smiths в 1987 он выпустил девять студийных альбомов, два концертных альбома, восемь сборников, 38 синглов и шесть музыкальных видео на HMV, Sire Records, Parlophone, RCA Victor, Mercury Records, Sanctuary Records, EMI, Reprise Records, Rhino и Decca Records.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 

A Позиция в чарте (во второй раз) в 2004 году; в 1997 году позиция в чарте была 26.

Другие появления на альбомах

Синглы 

B Double A-side

Видео релизы

Музыкальные видео

Примечания 

Дискографии альтернативного рока
Дискографии Великобритании